

Крушинек — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Крушинек — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства